Sievershagen ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Sievershagen (Lambrechtshagen), Ortsteil der Gemeinde Lambrechtshagen im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Sievershagen (Manhagen), Ortsteil der Gemeinde Manhagen im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Sievershagen (Ottenstein), Ortsteil der Gemeinde Ottenstein im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Sievershagen (Upahl), Ortsteil der Gemeinde Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern